Charles d'Angoulême (1459-1496) ; père de François 
 Charles d'Angoulême (1522-1545) ; fils de François 
 Charles d'Angoulême, un tableau de Corneille de Lyon (1536).
 Charles d'Angoulême (1573-1650) ; bâtard de Charles IX